Koepsell ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Koepsell (* 1946), deutscher Mediziner
 Philipp Khabo Koepsell (* 1980), deutscher Spoken-Word-Performer